Michel Bruneau peut désigner :
 Michel Bruneau, un cuisinier français ;
 Michel Bruneau, un géographe français.